Atonal fut l'un des chef de la résistance des pipils face à Pedro de Alvarado. Il était le cacique d'Izalco.
 Atonal se dit d'une pièce musicale sans tonalité particulière